Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 1936. је садржавало три дисциплине. Овај пут у такмичење је додата дисциплина штафета 4x10 -{km}-. Трка штафете 4x10 -{km}- је одржана у понедељак 10. фебруара 1936. године, трка на 18 -{km}- која се одржала у среду 12. фебруара 1936. године а трка на 50 -{km}- која се одржала у суботу 15. фебруара 1936. године.

Освајачи медаља

18 -{km}-

50 -{km}-

Штафета 4x10 -{km}-

Земље учеснице 

У скијашком трчању је учествовало укупно 108 скијаша из 22 државе:

Медаље по државама

Референце 

 База података МОК-а

Спортови на Зимским олимпијским играма 1936.